Тьє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна
 Тьє () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Тьє () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-де-Марн